Мон-Сен-Мартен:

 Мон-Сен-Мартен () — коммуна во французском департаменте Арденны региона Шампань — Арденны
 Мон-Сен-Мартен () — коммуна во французском департаменте Изер региона Рона — Альпы
 Мон-Сен-Мартен () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия
 Мон-Сен-Мартен () — кантон во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия
 Мон-Сен-Мартен () — коммуна во французском департаменте Эна региона Пикардия